Никола́й Петухо́в:
 Петухов, Николай Александрович (род. 1938) — генерал-полковник юстиции, зам. председателя Верховного суда РФ
 Петухов, Николай Дмитриевич (1913—1982) — Герой Советского Союза.
 Петухов, Николай Евгеньевич (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Петухов, Нафанаил Назарович (?—1898) — действительный статский советник, Томский, Семипалатинский вице-губернатор.